Frassine, fiume del Veneto
Frassine, frazione del comune di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto
Borgo Frassine, frazione del comune di Montagnana